Települések
 Amerikai Egyesült Államok
 Waldorf, település Marylandben
 Waldorf, település Minnesotában
 Németország
 Waldorf, település Rajna-vidék-Pfalzban
 Waldorf, település Észak-Rajna-Vesztfáliában
 Walldorf, település Badenben
egyéb
 Waldorf-pedagógia, oktatási módszer
 Waldorf Hilton, londoni szálloda